Alexander Kühl – ex cestista tedesco
 Heinrich Kuhl – zoologo tedesco
 Patrick Kühl – ex nuotatore tedesco
 René Kuhl – bobbista svizzero